Мароканска криза може да се отнася за:

 Първа мароканска криза (1905-1906);
 Втора мароканска криза (1911);

История на Мароко